Lagniappe (Allez Mama) - album van de Nederlandse band Allez Mama
 Lagniappe (weekblad) - weekblad uitgegeven in Mobile, Alabama
 Lagniappe (album) - benefietalbum ten bate van het Rode Kruis, uitgegeven na de orkaan Katrina